

Sigle 
 Airbus Corporate Jetliner – versione dell'Airbus A320

Codici 
  ACJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Anurādhapura (Sri Lanka)

Sport 
 Associazione Calcio Jonica Siderno  – squadra di calcio in Provincia di Reggio Calabria